Múgica :

 Múgica (Muxika en basque ou Múgica en espagnol) est une commune de Biscaye en Espagne
 Carlos Mugica (1930-1974), curé argentin jésuite
 Enrique Múgica (1932-2020), homme d'État espagnol
 Fernando Múgica Goñi (1946-2016), journaliste d'investigation espagnol
 Francisco Múgica (1907-1985), réalisateur argentin de cinéma
 Juan Carlos Yoldi Múgica (né en 1963), avocat et militant politique espagnol
  (1909-1998), réalisateur argentin.